Le ligament croisé peut désigner chez l'être humain :
 le ligament croisé antérieur (LCA),
 le ligament croisé postérieur (LCP).

Croisé

en:Cruciate ligament